Файзу́ллин — башкирская и татарская фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 Файзуллин, Данил Фаритович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Файзуллин, Дмитрий Эдуардович (род. 1991) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Файзуллин, Жинганша Закирович (1904—1985) — Герой Советского Союза, гвардии сержант.
 Файзуллин, Ильшат Галимзянович (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Файзуллин, Ирек Энварович (род. 1962) — российский государственный и политический деятель.
 Файзуллин, Искандер Газизович (1911—1986) — советский пловец на марафонские дистанции.
 Файзуллин, Марат (род. 1982) — российский музыкант, композитор и музыкальный продюсер, звукорежиссёр.
 Файзуллин, Мидхат Мусеевич (1925—1988) — газоэлектросварщик, Герой Социалистического Труда.
 Файзуллин, Мирхайдар Мустафович (псевдоним Мирхайдар Файзи; 1891—1928) — драматург, поэт и публицист.
 Файзуллин, Равиль Габдрахманович (род. 1943) — татарский писатель и поэт, публицист.
 Файзуллин, Рафгат Шакирьянович (1904—1983) — советский актёр.
 Файзуллин, Рашит Гибадуллинович (1930—1984) — советский нефтяник.
 Файзуллин, Фаниль Саитович (род. 1942) — российский философ, социолог.



См. также